

Toponymie 
 Porangahau est une petite commune de Nouvelle-Zélande ;
 la rivière Porangahau (anglais : ) est un cours d'eau de Nouvelle-Zélande situé sur l'île du Nord, dans la région de Hawke's Bay.